Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft fand am 15. und 16. März 2003 in Hanau statt.

Aufstieg 
Regionalliga-Meister und damit Aufsteiger in die Bundesliga waren folgende Clubs: Club zur Vahr (Nord), SC Charlottenburg (Ost), HC Wacker München (Süd) und Schwarz-Weiß Köln (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 02/03

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2002
Hockey 2003